Johannesgemeinschaft steht für:
 Gemeinschaft vom heiligen Johannes oder „Johannesgemeinschaft“, eine in Frankreich gegründete Ordensgemeinschaft 
 Johannesgemeinschaft (Säkularinstitut), eine katholische geistliche Vereinigung kirchlichen Rechts, ursprünglich „Johannesbruderschaft“